Raeta är ett släkte av musslor. Raeta ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Raeta